Julia Novikovová () je jméno více osobností:

 Julia Novikovová (herečka) (* 1973) – ruská herečka
 Julia Novikova (* 1983) – ruská operní pěvkyně
 Julia Novikovová (orientační běžkyně) (* 1980) – ruská orientační běžkyně